Aljabjevo (selsovjet Besedinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Aljabjevo (selsovjet Pasjkovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Aljabjevo (Orenburg) - dorp in de Russische oblast Orenburg